Les élections fédérales suisses de 1951 se sont déroulées le . Elles ont désigné la  depuis 1848. Le nombre de sièges est porté de 194 à 196 au Conseil national et le nombre de 44 sièges au Conseil des États reste inchangé. Les cantons d'Argovie et de Zurich obtiennent chacun un siège supplémentaire au Conseil national. Les députés sont élus pour une durée de 4 ans.

Les Conservateurs-catholiques sortent vainqueurs des élections, en obtenant 48 sièges (+4). Avec 51 sièges (-1), les Radicaux redeviennent le plus important groupe parlementaire. Les Socialistes comptent 49 élus (+1) et les Paysans, artisans et bourgeois gagnent deux sièges pour établir un total de 23 sièges et l'Alliance des Indépendants gagne 2 mandats.

Entre 1951 et 1967, aucun élu d'un nouveau parti n'est élu et représenté au Conseil national.

Au Conseil des États, sur 44 sièges, le PSS perd un siège, le Parti conservateur populaire reste stable et les Radicaux regagnent un siège. C'est la première fois depuis 1919 que le PRD enregistre un gain au Conseil des États. Le Parti des paysans, artisans et bourgeois perd un mandat (trois au total).

Résultats

Résultats finaux

Sièges au Conseil National par cantons

Notes et références

Voir aussi 
 Élections fédérales suisses de 1947
 Élections fédérales suisses de 1955

Suisse fédérales
1951
Elections fédérales
Politique en octobre 1951